L'endobiogénie propose une vision  du vivant qui s'appuie sur la physiologie intégrative. Cette vision intégrée est obtenue grâce à une modélisation innovatrice des mécanismes biologiques. Reposant sur les acquis  des connaissances médicales, l'endobiogénie prend en compte la fonctionnalité physiologique d'un patient dans son unicité et sa globalité. Elle considère l'ensemble des inter-relations dynamiques des différents systèmes qui constituent un individu.

Une vision intégrée du vivant 
L’endobiogénie s'appuie notamment sur une compréhension élargie du fonctionnement du système hormonal. Elle démontre que le médecin doit en priorité s'appuyer sur un diagnostic intégratif pour comprendre l'origine de la maladie. En mettant en évidence les différents déséquilibres physiologiques fonctionnels de la réponse adaptative ayant conduit à l'état précritique précurseur de la maladie, le médecin comprend qu’il ne peut pas se limiter à traiter la seule maladie. Il considère le malade dans la globalité de ses organes, de ses systèmes, et de ses fonctions, en lien interactif permanent. 

Il en découle une stratégie thérapeutique qui n’est pas une simple juxtaposition de méthodes de soins autour de l'arsenal thérapeutique. Au regard de ces critères et de la réflexion médicale, elle aboutit à une sélection hiérarchisée et justifiée des moyens de soins intégrés dans une approche véritablement personnalisée.

Des prémices à la création d'une Société savante et d'une Fédération internationale de médecine endobiogénique et de Physiologie intégrative 

L'endobiogénie en France est née des travaux des docteurs Christian Duraffourd (1943-2017) et Jean-Claude Lapraz débutés depuis quarante ans.  Ces travaux reposent sur une définition et une appréhension nouvelle de la notion de terrain en médecine - approche intégrative montrant que chaque individu possède un terrain qui lui est propre. Ce terrain est révélé au médecin par la compréhension du fonctionnement spécifique de son système endocrinien, système qui dans le corps gère tous les autres systèmes, du niveau du gène et de la molécule au niveau cellulaire ainsi qu’à tous les niveaux imbriqués, et qui se régule lui-même. Appliquée à la biologie, grâce à un système algorithmique, l’analyse des données fournies par une simple prise de sang permet d’évaluer le fonctionnement des gestionnaires qui, en amont, assurent la production des éléments identifiés dans le sang circulant. Une cartographie de l’état fonctionnel d’un individu peut alors être établie.

De même que l’analyse d’un symptôme exprimé par un patient permet d’identifier certains des mécanismes physiologiques à l’œuvre dans son organisme, les substances contenues dans le sang peuvent être rattachées au métabolisme cellulaire et conduire à voir plus en profondeur comment l’organisme fonctionne. C'est ce que ces deux médecins ont appelé Biologie des fonctions. 

Ces travaux ont mené, en 2008, à la création d'une société savante, Société internationale de médecine endobiogénique et de physiologie intégrative (SIMEPI) - association à but non lucratif , puis en 2011 à celle d'une fédération, Fédération internationale de médecine endobiogénique et de physiologie intégrative (FIMEPI), active en France, aux États-Unis, Mexique, Tunisie, Lituanie... 

Celles-ci publient régulièrement des articles scientifiques dans différents journaux spécialisés à comité de lecture. Ces recherches ont conduit, grâce à la Swiss Philanthropic Foundation, à la création en France en novembre 2017 de l'Institut d'Endobiogénie, médecine préventive et intégrative (IEMPI).

Notes et références

Ouvrages de référence 
The Theory of Endobiogeny (Volume 1) : Global Systems Thinking and Biological Modeling for Clinical Medicine, de Kamyar M. Hedayat MD, Jean-Claude Lapraz MD, Elsevier 2019.

The Theory of Endobiogeny (Volume 2) : Foundational Concepts for Treatment of Common Clinical Conditions, de Kamyar M. Hedayat MD, Jean-Claude Lapraz MD, Elsevier 2019.

The Theory of Endobiogeny (Volume 3) : Advanced Concepts for the Treatment of Complex Clinical Conditions, de Kamyar M. Hedayat MD, Jean-Claude Lapraz MD, Elsevier 2019.

The Theory of Endobiogeny (Volume 4) : Bedside Handbook, de Kamyar M. Hedayat MD, Jean-Claude Lapraz MD, Ben Schuff, Elsevier 2019.

Lien externe 
 Site de la Société internationale de médecine endobiogénique et de physiologie intégrative
Institut d'Endobiogénie Médecine Préventive et Intégrative (IEMPI)
Numa Health

Médecine